Klovn har flere betydninger:

 Klovn – en komisk artist normalt tilknyttet en cirkus
 Hospitalsklovn – en del af terapien på et hospital
 Klovn (arketypisk) – arketype

Film og tv-serier 
 Klovn (tv-serie) – en dansk tv-serie fra 2005-2022
 Klovn - The Movie – en dansk spillefilm fra 2010, instrueret af Mikkel Nørgaard
 Klovn Forever – en dansk spillefilm fra 2015, instrueret af Mikkel Nørgaard
 Klovn the Final – en dansk spillefilm fra 2020, instrueret af Mikkel Nørgaard
 Klovnen – en dansk stumfilm fra 1917, instrueret af A.W. Sandberg